El término entidad puede referirse a:

Filosofía 
 Entidad, todo aquello cuya existencia es reconocida por algún sistema de ontología.

Política y sociedad 
 Entidad subnacional, un término genérico para designar las divisiones territoriales de los Estados.
 Entidad social, término usado a veces para referirse a una organización o institución.
 Entidad sionista, un término peyorativo para referirse al Estado de Israel.

Matemáticas 
 Ente geométrico, es una figura geométrica.

Bases de datos 
 Entidad, en el modelo entidad-relación, la representación de un objeto del mundo real que tiene existencia independiente.

Entretenimiento 
 El ente (The Entity), una película de terror del año 1981.